Anthony Battaglia ist der Name folgender Personen:

* Anthony Battaglia (Theologe), US-amerikanischer Theologe 
 Anthony Battaglia (Eishockeyspieler) (* 1979), US-amerikanischer Eishockeyspieler